L'Atarfe Industrial Club de Fútbol és un club de futbol espanyol, amb seu a Atarfe, província de Granada, a la comunitat autònoma d'Andalusia. Fundat l'any 1970, juga a la Divisió d'Honor – Grup 2, celebrant els partits a casa a l'Estadi Municipal d'Atarfe.

Història 
Les primeres aparicions de l'Atarfe jugant en campionats no federats es remunten al 1931, segons explica Antonio Lasso al seu llibre "75 anys de futbol granadí".

Temporada a temporada 

 14 temporades a Tercera Divisió

Referències

Enllaços externs 
 Perfil de l'equip de Futbol Regional (en castellà)
 Perfil de l'equip ArefePedia  (en castellà)

Clubs de futbol de la província de Granada